Ficoïde est le nom vernaculaire donné en français à un certain nombre de plantes de la famille des Aizoacées, qualifiées aussi de « tapis magique » par les pépiniéristes. Il comprend des plantes tapissantes très florifères, à fleurs larges et colorées, classées par les botanistes dans des genres différents.

Physiologie, comportement et écologie 

Les caractéristiques générales des ficoïdes sont celles des Aizoaceae, avec des nuances pour chaque espèce : voir les articles détaillés pour plus d'informations sur leur description ou leur mode de vie.

Noms français et noms scientifiques correspondants 
Liste alphabétique de noms vulgaires ou de noms vernaculaires attestés en français. 
Note : certaines espèces ont plusieurs noms et, les classifications évoluant encore, certains noms scientifiques ont peut-être un autre synonyme valide.

Ficoïde tout court 
 Ficoïde - espèce du genre Mesembryanthemum
 Ficoïde - Aptenia cordifolia ou Litocarpus cordifolia ou Mesembryanthemum cordifolia : ou « Aptenia »
 Ficoïde - Carpobrotus acinaciformis : ou « Griffe de sorcière », « Doigt de sorcière »
 Ficoïde - Carpobrotus edulis : ou « Griffe de sorcière », « Figue des hottentots », « Doigt de sorcière »
 Ficoïde - Delosperma cooperi
 Ficoïde - Dorotheanthus bellidiformis
 Ficoïde - Dorotheanthus littlewoodii
 Ficoïde - Mesembryanthemum criniflorum

Noms composés 

 Ficoïde bleuâtre - Carpobrotus glaucescens
 Ficoïde du Chili - Carpobrotus chilensis
 Ficoïde comestible - Carpobrotus edulis
 Ficoïde à feuilles cordiformes - Ficoïde à feuilles en cœur
 Ficoïde à cristaux - Mesembryanthemum crystallinum
 Ficoïde à feuilles en cœur - Aptenia cordifolia
 Ficoïde à feuilles en sabre - Carpobrotus acinaciformis
 Ficoïde à fleurs nodales - Mesembryanthemum nodiflorum
 Ficoïde glaciale - voir Ficoïde à cristaux
 Ficoïde glauque - voir Ficoïde bleuâtre
 Ficoïde jaune - Lampranthus serpens
 Ficoïde orange - Lampranthus aurantiacus
 Ficoïde de Rehnelt - Hereroa rehneltianum
 Ficoïde rouge - Lampranthus coccineus
 Ficoïde-tigre - Faucaria tigrina
 Ficoïde tricolore - Mesembryanthemum tricolore
 Ficoïde violet - Lampranthus calcaratus

Notes et références 
 

Flore (nom vernaculaire)
Aizoaceae
Nom de plante ambigu